L'NBA All-Star Weekend 2001, svoltosi a Washington D.C., vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 111 a 110.

Per la prima volta la kermesse si svolse in tre giorni: da venerdì a domenica.

Per l'ultima volta, invece, i giocatori sono scesi in campo con le maglie dei propri team di appartenenza. Dall'edizione successiva si è tornati alle divise create appositamente per la partita.

Allen Iverson, dei Philadelphia 76ers, fu nominato MVP della partita. Desmond Mason, dei Seattle SuperSonics, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Ray Allen, dei Milwaukee Bucks vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 121 a 113. MVP della partita fu Wally Szczerbiak dei Minnesota Timberwolves.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Ray Allen, Milwaukee Bucks
 Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 Steve Nash, Dallas Mavericks
 Pat Garrity, Orlando Magic

 Bryon Russell, Utah Jazz
 Rashard Lewis, Seattle SuperSonics
 Allan Houston, New York Knicks
 Predrag Stojaković, Sacramento Kings

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2000-2001

Altri progetti

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2001
All-Star Game 2001
Competizioni sportive a Washington